Koumbia est un toponyme qui peut désigner :
 Au Burkina Faso : 
 Koumbia, un département et une commune rurale de la province du Tuy dans la région des Hauts-Bassins ;
 Koumbia, le village chef-lieu de ce département et cette commune ;
 Koumbia, un village du département et la commune rurale de  Fara.
 KOUMBIA , peut être désigner comme nom de famille au Burkina. Il est le nom de famille de certains Bwaba venant de Bondokuy . 
 En Guinée :
 Koumbia, une sous-préfecture de la région de Boké.
 Au Mali :
  Koumbia, une commune du cercle de Yorosso dans la région de Sikasso.